Ви́ттельсбахи () — немецкий феодальный род, с конца XII века и до конца Первой мировой войны правивший Баварией, Курпфальцем, а также некоторыми близлежащими землями. Пытались выводить своё происхождение от Луитпольдингов.

Род получил своё название от замка Виттельсбах, до начала XIII века стоявшего на реке Зале в Верхней Баварии. Первые Виттельсбахи были маркграфами Мейсенскими и ландграфами Тюрингскими, после падения Генриха Льва (1180) закрепились в Баварском герцогстве. В 1214 году утвердились в Рейнском Пфальце. 

Во второй четверти XIV века разделились на две основные линии — старшую (пфальцграфы Рейнские) и младшую (герцоги Баварские). Пфальцграфы Рейнские в 1356 году стали курфюрстами. В 1623 году этот титул перешёл к герцогам Баварским, однако в 1648 году по Вестфальскому миру был создан ещё один титул курфюрста для Рейнских пфальцграфов.

Младшая линия угасла в 1777 году, после чего герцогский титул перешёл в старшую линию (Пфальц-Цвейбрюкенская ветвь). В 1806 году герцоги Баварские стали королями, а герцогский титул перешёл к гельнгаузенской ветви Пфальц-Цвейбрюкенского дома. Одна из морганатических ветвей Виттельсбахов с XV века носит титул графов и князей Лёвенштейнов.

В разное время Виттельсбахи были курфюрстами Бранденбургскими (1351—1364), графами Голландскими (1353—1417), королями датскими (1440—1448), чешскими (1619—1620), шведскими (1654—1741), греческими (1832—1862), а также императорами Священной Римской империи (1314—1347, 1400—1410, 1742—1745). По мнению якобитов, именно Виттельсбахам принадлежат в настоящее время права на британскую корону. Представителями рода вручается старинный орден святого Губерта.

Герцоги Баварии, Верхней Баварии, пфальцграфы Рейнские (829—1294) 
 Эрнст I
 Эрнст II
 Луитпольд (860—907), мкгр. с 889
 Арнульф Злой (?—937), герц. с 907
 Эберхард (?—940), герц. 937—938
 Бертольд (?—947), герц. с 938
 Генрих III (940—989), герц. 983—985
 Оттон I Красноголовый (1117—1183), герц. с 1180
 Людвиг I Кельгеймский (1173—1231), герц. с 1183
 Оттон II Светлейший (1206—1253), герц. с 1231
 Людвиг II Строгий (1229—1294) — герц. с 1253

Герцоги Баварии с 1301 года 
 Людвиг IV (1281/82 — 1347), сын Людвига II, герцог Верхней Баварии (1301—1341), Римский король (1314—1328), Римский император, присно август, король Германии (1328—1347), герцог Баварии (1340—1347)
 Людвиг V (1315—1361), сын Людвига IV, маркграф Бранденбурга (1324—1351), граф Тироля (1342—1361), герцог Баварии (1347—1349), герцог Верхней Баварии (1349—1361)
 Стефан II (1319—1375), сын Людвига IV, герцог Баварии (1347—1349), герцог Нижней Баварии (1349—1353), герцог Нижней Баварии-Ландсхут (1353—1375)
 Людвиг VI (1328/30 — 1364/65), сын Людвига IV, герцог Баварии (1347—1349), герцог Верхней Баварии (1349—1351), маркграф Бранденбурга (1351—1356), маркграф и курфюрст Бранденбурга (1356—1365)
 Вильгельм I (1332—1389), сын Людвига IV, граф Эно, Голландии и Зеландии (1345—1389), герцог Баварии (1347—1349), герцог Нижней Баварии (1349—1353), герцог Нижней Баварии—Штраубинг (1353—1358)
 Альбрехт I (1336—1404), сын Людвига IV, герцог Баварии (1347—1349), герцог Нижней Баварии (1349—1353), герцог Нижней Баварии—Штраубинг (1353—1404), граф Эно, Голландии и Зеландии (1389—1404)
 Оттон V (1346—1379), сын Людвига IV, герцог Баварии 1347—1349, маркграф Бранденбурга (1351—1365), маркграф и курфюрст Бранденбурга (1365—1375), герцог Нижней Баварии-Ландсгут (1375—1379)

 Альбрехт IV (1447—1508), сын Альбрехта III, герцог Баварии-Ингольштадт (1465—1504), герцог Баварии (1504—1508)
 Вильгельм IV (1493—1550), сын Альбрехта IV, герцог Баварии (1508—1514 и 1545—1550), герцог Баварии-Мюнхен (1514—1545) 
 Альбрехт V (1528—1579), сын Вильгельма IV, герцог Баварии (1550—1579)
 Вильгельм V (1548—1626), сын Альбрехта V, герцог Баварии 1579—1597
 Максимилиан I (1573—1651), сын Вильгельма V, герцог Баварии (1597—1651), курфюрст Пфальца (1623—1649)
 Фердинанд (1636—1679), сын Максимилиана I, герцог и курфюрст Баварии (1651—1679)
 Максимилиан II (1662—1726), сын Фердинанда, герцог и курфюрст Баварии (1679—1726)
 Карл Альбрехт (1697—1745), сын Максимилиана II, герцог и курфюрст Баварии (1726—1745), король Чехии (1741—1745), император Священной Римской империи (1742—1745)
 Максимилиан III (1727—1777), сын Карла Альбрехта, герцог и курфюрст Баварии (1745—1777)
 Карл II Теодор (1724—1799), сын Иоганна Кристиана, пфальцграфа Зульцбахского (1733—1742), курфюрст Пфальца, герцог Юлиха и Берга (1742—1799), герцог и курфюрст Баварии (1777—1799)
 Максимилиан IV (1756—1825), сын Фридриха Михаэля, герцог Пфальц-Цвейбрюккена (1795—1801), герцог Берга (1799—1803), герцог и курфюрст Баварии (1799—1805), курфюрст Пфальца (1799—1806), король Баварии Максимилиан I (1805—1825)

Герцоги Верхней Баварии 
 Людвиг IV (1281/82 — 1347), сын Людвига II, герцог Верхней Баварии (1301—1341), Римский король (1314—1328), Римский император, присно август, король Германии (1328—1347), герцог Баварии (1340—1347)
 Людвиг V (1315—1361), сын Людвига IV, маркграф Бранденбурга (1324—1351), граф Тироля (1342—1361), герцог Баварии (1347—1349), герцог Верхней Баварии (1349—1361)
 Людвиг VI (1328/30 — 1364/65), сын Людвига IV, герцог Баварии (1347—1349), герцог Верхней Баварии (1349—1351), маркграф Бранденбурга (1351—1356), маркграф и курфюрст Бранденбурга (1356—1365)
 Мейнгард III (1344—1363), сын Людвига V, герцог Верхней Баварии и граф Тироля (1361—1363)

Герцоги Нижней Баварии 

 Стефан II р.1319, сын Людвига IV, герцог Баварии 1347—1349, герцог Нижней Баварии 1349—1353, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1353—1375
 Вильгельм I р.1332, сын Людвига IV, граф Эно, Голландии и Зеландии 1345—1389, герцог Баварии 1347—1349, герцог Нижней Баварии 1349—1353, герцог Нижней Баварии—Штраубинг 1353—1358
 Альбрехт I р.1336, сын Людвига IV, герцог Баварии 1347—1349, герцог Нижней Баварии 1349—1353, герцог Нижней Баварии—Штраубинг 1353—1404, граф Эно, Голландии и Зеландии 1389—1404

Герцоги Нижней Баварии-Ландсгут 
 Стефан II р.1319, сын Людвига IV, герцог Баварии 1347—1349, герцог Нижней Баварии 1349—1353, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1353—1375
 Оттон V, сын Людвига IV, герцог Баварии 1347—1349, маркграф Бранденбурга 1351—1365, маркграф и курфюрст Бранденбурга 1365—1375, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1375—1379
 Стефан III р.1337, сын Стефана II, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1375—1392, герцог Баварии-Ингольштадт 1392—1395, герцог Баварии-Мюнхен 1395—1413
 Фридрих II р.1339, сын Стефана II, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1375—1392, герцог Баварии-Ландсгут 1392—1393
 Иоганн II р.1341, сын Стефана II, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1375—1392, герцог Баварии-Мюнхен 1392—1395, герцог Баварии-Ингольштадт 1395—1397

Герцоги Баварии-Ландсхут 
 Фридрих II р.1339, сын Стефана II, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1375—1392, герцог Баварии-Ландсгут 1392—1393
 Елизавета Ландсгут-Баварская
 Генрих XVI р.1386, сын Фридриха II, герцог Баварии-Ландсгут 1393—1450
 Людвиг IX Богатый р.1417, сын Генриха XVI, герцог Баварии-Ландсгут 1450—1479
 Георг р.1455, сын Людвига IX, герцог Баварии-Ландсгут 1479—1503
 Елизавета Баварская (1478—1504) р.1478, дочь Георга, герцогиня Баварии-Ландсгут 1503—1504
 Людвиг X р.1495, сын Альбрехта IV, герцог Баварии-Ландсгут 1514—1545

Герцоги Баварии-Ингольштадт 

 Стефан III р.1337, сын Стефана II, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1375—1392, герцог Баварии-Ингольштадт 1392—1395, герцог Баварии-Мюнхен 1395—1413
 Иоганн II р.1341, сын Стефана II, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1375—1392, герцог Баварии-Мюнхен 1392—1395, герцог Баварии-Ингольштадт 1395—1397
 Эрнст р.1373, сын Иоганна II, герцог Баварии-Ингольштадт 1397—1438
 Вильхельм III р.1375, сын Иоганна II, герцог Баварии-Ингольштадт 1397—1435
 Адольф р.1434, сын Вильхельма III, герцог Баварии-Ингольштадт 1435—1440
 Альбрехт III р.1401, сын Эрнста, герцог Баварии-Ингольштадт 1438—1460
 Иоганн IV р.1437, сын Альбрехта III, герцог Баварии-Ингольштадт 1460—1463
 Сигизмунд р.1439, сын Альбрехта III, герцог Баварии-Ингольштадт 1460—1467
 Альбрехт IV р.1447, сын Альбрехта III, герцог Баварии-Ингольштадт 1465—1504, герцог Баварии 1504—1508
 Кристоф р.1449, сын Альбрехта III, герцог Баварии-Ингольштадт 1468—1485, ум.1493

Герцоги Баварии-Мюнхен 
 Иоганн II р.1341, сын Стефана II, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1375—1392, герцог Баварии-Мюнхен 1392—1395, герцог Баварии-Ингольштадт 1395—1397
 Стефан III р.1337, сын Стефана II, герцог Нижней Баварии-Ландсгут 1375—1392, герцог Баварии-Ингольштадт 1392—1395, герцог Баварии-Мюнхен 1395—1413
 Людвиг VII р.1365, сын Стефана III, герцог Баварии-Мюнхен 1413—1443, граф Мортэна 1416—1425
 Изабелла Баварская
 Людвиг VIII Горбатый р.1403, сын Стефана III, герцог Баварии-Мюнхен 1443—1445
 Вильгельм IV р.1493, сын Альбрехта IV, герцог Баварии 1508—1514, 1545—1550, герцог Баварии-Мюнхен 1514—1545

Герцоги Нижней Баварии—Штраубинг 
 Вильгельм I р. 1332, сын Людвига IV, граф Эно, Голландии и Зеландии 1345—1389, герцог Баварии 1347—1349, герцог Нижней Баварии 1349—1353, герцог Нижней Баварии—Штраубинг 1353—1358
 Альбрехт I р. 1336, сын Людвига IV, герцог Баварии 1347—1349, герцог Нижней Баварии 1349—1353, герцог Нижней Баварии—Штраубинг 1353—1404, граф Эно, Голландии и Зеландии 1389—1404
 Вильгельм II р. 1365, сын Альбрехта I, герцог Нижней Баварии—Штраубинг, граф Эно, Голландии и Зеландии 1404—1417
 Иоганн III р. 1373, сын Альбрехта I, князь—епископ Льежа 1389—1418, герцог Нижней Баварии—Штраубинг, граф Эно, Голландии и Зеландии 1417—1425, герцог Люксембурга 1418—1425
 Якоба р. 1401, дочь Виллема VI, графиня Эно, Голландии и Зеландии 1425—1436

Ландграфы Лёйхтенберга 
 Максимилиан Филипп р.1638, сын Максимилиана I, ландграф 1666—1705
 Фердинанд р.1699, сын Максимилиана II, ландграф 1714—1738

Курфюрсты Пфальца 
 Иоганн-Вильгельм р. 1658, сын Филиппа Вильхельма, пфальцграф на Рейне, герцог Юлиха и Берга 1685—1716, эрцшатмейстер и курфюрст Священной Римской империи 1685—1710, эрцтрухзес и курфюрст Священной Римской империи 1710—1716
 Карл III Филипп р. 1661, сын Филиппа Вильхельма, пфальцграф на Рейне, эрцтрухзес и курфюрст Священной Римской империи, герцог Юлиха и Берга 1716—1742
 Карл IV Теодор р. 1724, сын Иоханна Кристиана, герцог Зульцбаха 1733—1742, пфальцграф на Рейне, эрцтрухзес и курфюрст Священной Римской империи, герцог Юлиха и Берга 1742—1799, герцог Баварии 1777—1799
 Максимилиан IV р. 1756, сын Фридриха Михаэля, герцог Цвайбрюккена 1795—1801, пфальцграф на Рейне, герцог Берга 1799—1803, герцог Баварии 1799—1805, эрцтрухзес и курфюрст Священной Римской империи 1799—1806, король как Максимилиан I 1805—1825

Короли Баварии 

 Максимилиан I (король Баварии) р. 1756, сын Фридриха Михаэля, герцог Цвайбрюккена 1795—1801, пфальцграф на Рейне, герцог Берга 1799—1803, герцог Баварии Максимилиан IV 1799—1805, эрцтрухзес и курфюрст Священной Римской империи 1799—1806, король 1805—1825
 Людвиг I р. 1786, сын Максимилиана I, король 1825—1848, ум.1868
 Максимилиан II (король Баварии) р. 1811, сын Людвига I, король 1848—1864
 Людвиг II р. 1845, сын Максимилиана II, король 1864—1886 (незадолго до смерти установлено регентство)
 Оттон (1848—1916), сын Максимилиана II, король 1886—1913 (фактически не царствовал из-за психического заболевания)
 Луитпольд (1821—1912), сын Людвига I, дядя Людвига II и Отто, регент ввиду их душевной болезни (1886—1912)
 Людвиг III (1845—1921), сын Луитпольда, регент 1912—1913, король 1913—1918

Короли Швеции 
Пфальц-Цвейбрюкенская династия
 Карл X Густав, 1654—1660;
 Карл XI, 1660—1697 (регентство, 1660—1672);
 Карл XII, 1697—1718;
 Ульрика Элеонора, 1719—1720;

Король Греции 
 Оттон I (король Греции) р. 1815, сын Людвига I, король (василевс) 1832—1862, ум.1867

Главы Баварского королевского дома 
 Рупрехт Баварский р.1869, сын Людвига III, кронпринц 1916—1955
 Альбрехт (принц Баварии) р.1905, сын Рупрехта, герцог Баварии, Франконии и в Швабии, пфальцграф на Рейне 1955—1996
 Франц, герцог Баварии р.1933, сын Альбрехта, герцог Баварии, Франконии и в Швабии, пфальцграф на Рейне с 1996 по настоящее время

Литература 
 Семёнов И. Христианские династии Европы. — , 2002.
 Döring О. Das Haus Witteisbach. — , 1924.
 Häutle C. Genealogie des erlauchten Stammhauses Wittelsbach, von dessen Wiedereinsetzung in das Herzogthum Bayern (11. September 1180) bis herab auf unsere Tage. — , 1870.
 Isenburg W. К. v. Stammtafeln zur Geschichte der europeischen Staaten. — Bd 2. — , 1936.

Ссылки